Il detentore del titolo Fred Perry ha battuto in finale Gottfried von Cramm 6–1 6–1 6–0.

Teste di serie
 Fred Perry (campione)
 Gottfried von Cramm (finalista)
 Adrian Quist (quarti di finale)
 Wilmer Allison (quarti di finale)
 Don Budge (semifinali)
 Jack Crawford (quarti di finale)
 Bunny Austin (semifinali)
 Bryan Grant (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1936